Porta Felice steht für folgende Bauwerke:

 Porta Felice (Palermo), ein Tor der Stadt Palermo
 Porta Felice (Bologna), ein Tor der Stadt Bologna